Als Hinterer Brunnenkogel werden folgende Berge in den Ostalpen bezeichnet:
Im Weißkamm der Ötztaler Alpen (3440 m) mit Bergstation der Pitztaler Gletscherbahn auf dem Gipfel, siehe Hinterer Brunnenkogel (Ötztaler Alpen)
Im Schrankogelkamm der Stubaier Alpen (3325 m), siehe Hinterer Brunnenkogel (Schrankogelkamm)
Im Windachkamm der Stubaier Alpen (2775 m), siehe Hinterer Brunnenkogel (Windachkamm)